

Codici 
 vmf – codice ISO 639-3 della lingua mainfränkisch

Sigle 
VMF SSSR  – marina militare sovietica
VMF RF  – marina militare russa